Наём:
 Наём — принятие на работу нового сотрудника.
 Кадровое обеспечение — комплекс действий, направленных на поиск временных или постоянных рабочих.
 Наёмный работник, работник — лицо, нанятое для выполнения работы.
 Наём — гражданско-правовой договор найма жилого помещения.

См. также 
 Наёмник — лицо, участвующее в вооружённом конфликте за деньги.
 Наёмный убийца — лицо, совершающее убийство за вознаграждение.